lengyel nyelv, a szláv nyelvek nyugati ágához tartozó nyelv, Lengyelország hivatalos nyelve
 lengyel nép, nyugati szláv nép
 Lengyelország

 Lengyel, magyar családnév
 Lengyel, település Tolna megyében, a Bonyhádi kistérségben